FC Solothurn is een Zwitserse voetbalclub uit Solothurn. Het standaardelftal speelde in de loop van de geschiedenis in de Nationalliga B, de toenmalige tweede klasse. Sinds 2001 speelt de vereniging in de amateurreeksen.

Geschiedenis
Van seizoen 1925–26 tot 1930–31, toen een nieuw systeem werd geïntroduceerd, speelde FC Solothurn in de hoogste voetbalcompetitie van Zwitserland.
De voormalige trainer van Grasshopper Club Zürich, Hanspeter Latour, leidde FC Solothurn dertien jaar lang van 1983 tot 1996. In het seizoen 1997-1998 bereikte de club de promotiegroep naar de Nationalliga A en miste de promotie met één punt. In 2001 stond de club op de laatste plaats in de Nationalliga B en degradeerde naar de amateurs, waar het sindsdien uitkomt.

Erelijst
 Uhrencup: 1998

Resultaten

Trainers
 1931-1932:  Franz Konya
 1931-1933:  Anton Bilek
 1956-1957:  Louis Casali
 1963-1965:  Willy Sommer
 1965-1966:  Kurt Zaro
 1983-1996:  Hanspeter Latour
 1996-1999:  Martin Weber
 1999-2000:  Ryszard Komornicki
 2000-2003:  Urs Meier
 2004-2013:  Roland Hasler
 2013-2014:  Patrick Grolimund
 2014-2015:  Aziz Sayilir
 2015-2017:  Hans-Peter Zaugg
 2017-2019:  Dariusz Skrzypczak
 2019-heden:  Jürg Widmer

Solothurn
Sport in Solothurn (kanton)
Solothurn (gemeente)